El término Vidaurreta es de origen vasco y puede referirse a:

Lugares 
  Vidaurreta, municipio de Navarra, en España.

Personas 
 Los hermanos Vidaurreta, ciclistas profesionales:
  Félix Vidaurreta, nacido en 1921.
  Hortensio Vidaurreta, nacido en 1928.
  Miguel Vidaurreta, nacido en 1929.

  Emilio Azcárraga Vidaurreta, empresario de telecomunicaciones..
  Rafael Vidaurreta, jugador de baloncesto
  Ruperto Vidaurreta de la Cámara, político español del siglo XIX, alcalde de Motril.